51-я параллель северной широты — широта, которая равна 51 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 16 часов, 33 минуты в течение летнего солнцестояния и 7 часов, 55 минуты во время зимнего солнцестояния.                         К северу от широты +51°13' звезда Вега никогда не скрывается за горизонтом.

По всему миру 
Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 51-я параллель северной широты проходит через:

{| class="wikitable plainrowheaders" style="width: 67%;"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Англия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Па-де-Кале
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Нор — Па-де-Кале
|-
| 
! scope="row" | 
| Гент
|-
| 
! scope="row" | 
| Лимбург — около 10 км
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Saxony
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 4 км
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 3 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 3 км
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|Акбулак
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 10 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 9 км
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 5 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 2 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 15 км
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Внутренняя Монголия  Хэйлунцзян
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Татарский пролив
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Сахалин
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Камчатка
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия Альберта Саскачеван Манитоба Онтарио Квебек
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Залив Святого Лаврентия
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Ньюфаундленд и Лабрадор
|-valign="top"
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Англия
|-
|}

См. также 
 50-я параллель северной широты
 52-я параллель северной широты

Примечания 

Широта